Bei der 42. Schacholympiade 2016 in Baku spielten 134 Teams im Turnier der Damen. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Zu jedem Gegner sind die im direkten Duell erreichten Brettpunkte angeführt.

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Einige Mannschaften reisten verspätet an, konnten aber das Turnier noch aufnehmen.
 In der ersten Runde wurden mehrere Mannschaften angesetzt, die nicht vor Ort anwesend waren und auch im weiteren Turnierverlauf nicht eintrafen. Die jeweiligen Gegner gewannen kampflos.
 War eine Mannschaft wegen ungerader Teilnehmerzahl in der betreffenden Runde spielfrei, so erhielt sie einen Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkte. Dies trifft zum Beispiel auf Tansania in der vierten Runde zu.
 Die Mannschaften ICCD und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Gehörlosen (International Chess Committee of the Deaf) sowie der Körperbehinderten (International Physically Disabled Chess Association).

Weblinks 

 Vollständige Ergebnisse bei chess-results.com

2016 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2016
Frauenschachturnier